Il singolare del torneo di tennis Cedar Grove Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Juan Gisbert 6-4, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cedar Grove Open 1974